Wawern (Eifel), een gemeente in het Duitse district Bitburg-Prüm, Rijnland-Palts
Wawern (Saar), een gemeente in het Duitse district Trier-Saarburg, Rijnland-Palts